L'université de médecine et pharmacie « Carol Davila » est une université de Bucarest, en Roumanie, fondée en 1869 et nommée en l'honneur du médecin Carol Davila.

Lien externe 
  Site officiel

Carol Davila